Toponímia: Promised Land (Carolina del Sud), localitat estatunidenca
 Cinema:
 Promised Land (pel·lícula de 1987), dirigida per Michael Hoffman
 Promised Land (pel·lícula de 2004), dirigida per 	Amos Gitai
 Promised Land (pel·lícula de 2012), dirigida per Gus Van Sant